Piotr Dąmbski – imię i nazwisko 3 osób, w tym 2 kasztelanów ojca i syna:
 Piotr Dąmbski, zm. 1619, kasztelan konarski łęczycki, syn Stefana (zm. 1577), ojciec Piotra (1590-1651), kasztelana konarskiego łęczyckiego
 Piotr Dąmbski (1590-1651), siódmy z kolei syn Piotra (zm. 1619), kasztelana konarskiego łęczyckiego, podobnie jak ojciec kasztelan konarski łęczycki
 Piotr Dąmbski (1600–1643), syn Andrzeja (zm. 1617), kasztelana konarskiego kujawskiego, brat Jana Szymona i Adama;